Саут-Портленд () — название некоторых мест на территории США:
 Саут-Портленд (Мэн)
 Саут-Портленд (Орегон)